Cargol ist der Familienname folgender Personen:

 Jean-Pierre Cargol (* 1957), französischer Musiker, Gitarrist und Schauspieler
 Pep Cargol (* 1968), spanischer Basketballspieler